Evert Eef Brouwers, een Nederlands journalist
Evert Brouwers (voetballer), een Nederlands voetballer